Studenne (ukr. Студена) – wieś na Ukrainie w rejonie piszczańskim obwodu winnickiego.

Linki zewnętrzne 
 
 Studenne na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w rejonie piszczańskim